La Serie A 2003–04 fue la 102ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 72ª desde la creación de la Serie A.

El campeón del torneo fue el Milan, que sumó 82 puntos y obtuvo así su 17º título de Liga.

Clasificación

Resultados

Goleadores

Bibliografía 
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005.

Referencias

Enlaces externos 
  - Todos los resultados en el sitio de estadísticas en internet de Rec.Sport.Soccer (RSSSF)
 Equipos de la Serie A 2003-04 - (www.footballsquads.com)

2004
Fútbol en Italia en 2003
Fútbol en Italia en 2004